Crawford Depot bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Crawford Georgia Railroad Depot 
 Crawford Notch Depot